Stream, modo de entrada/saída
 Streaming, forma de distribuir informação multimídia
 Strëam, banda
 Honda Stream, carro
 Nord Stream, gasoduto
 República de Indian Stream
 Stream (Fischer-Z), álbum

Localidades 

 Gulf Stream - na Flórida
 Carol Stream - em Illinois

Desambiguações de topônimos